Муслюмово — топоним в России:
 Муслюмово — село в Муслюмовском районе Татарстана.
 Муслюмово — село в Азнакаевском районе Татарстана.
 Муслюмово —  село в Кунашакском районе Челябинской области.
 Муслюмово — посёлок в Кунашакском районе Челябинской области.

 Муслюмово — железнодорожная станция Челябинского региона Южно-Уральской железной дороги.

См. также 
 Новомуслюмово
 Муслюмовское сельское поселение
 Муслюмовский район